Hermann Nitsch, artista austriaco
 Herbert Nitsch, apneista austriaco
 Kazimierz Nitsch, linguista e storico polacco